О́лема — село в Лешуконском районе Архангельской области. Является административным центром Олемского сельского поселения (муниципальное образование «Олемское») и единственным населённым пунктом в его составе — со статусом села.

Географическое положение 
Село расположено на левом берегу реки Вашка, в устье её притока, реки Олема. Ближайший населённый пункт Олемского сельского поселения, деревня Большая Щелья, расположен в 5 км к юго-востоку. Расстояние до административного центра района, села Лешуконское, составляет 49 км.

Население 
Численность населения села, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 150 человек.

Инфраструктура 
Предприятия, организации и объекты социальной сферы, расположенные на территории села (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2010 года:
 филиал ОАО «Архоблэнерго» (5);
 ПО «Усть-Вашка» (6);
 Администрация МО «Олемское» (5);
 МОУ «Олемская средняя общеобразовательная школа» (9);
 фельдшерско-акушерский пункт (2);
 отделение связи (2);
 аэропорт (1);
 дом культуры (3) и др.
На территории населённого пункта расположен аэропорт, обеспечивающий транспортную связь с административным центром района с помощью авиаперевозок.

Примечания 

Населённые пункты Олемского сельского поселения